OndaRock (также Onda Rock или Ondarock) — итальянский интернет-журнал, посвящённый рок-музыке. Был основан в феврале 2001 года . Журнал считается одним из самых авторитетных музыкальных онлайн-изданий в стране, а также одним из самых посещаемых сайтов в своем роде.

Награды 
 2013 —  — лучший веб-сайт

Примечания

Ссылки 
 

Электронные журналы
Музыкальные журналы Италии